

Geografia 
 Lecco – Comune italiano della Lombardia, capoluogo dell'omonima provincia in Lombardia
 Provincia di Lecco – Provincia italiana, in Lombardia
 Circondario di Lecco – Circondario in cui era suddivisa la provincia di Como

Sport 
 Calcio Lecco 1912 – Società calcistica italiana
 Lecco Calcio a 5 –  Società calcistica di calcio a 5